Don Carlos infáns: Habsburg Károly asztúriai herceg (1545–1568), II. Fülöp spanyol király fia.
 Don Carlos (dráma): Friedrich Schiller tragédiája.
 Don Carlos (opera): Giuseppe Verdi műve Schiller drámája nyomán.
 Don Carlos infáns, Habsburg Károly királyi herceg (1607–1632), III. Fülöp spanyol király fia.
 Don Carlos (zenész): jamaicai reggae-énekes és zeneszerző, eredeti nevén Ervin Spencer.